Михаи́л Донско́й:
 Донской, Михаил Александрович (1913—1996) — советский переводчик.
 Донской, Михаил Владимирович (1948—2009) — российский программист и предприниматель.